Wouri kan syfta på följande platser:

Kamerun 

 Département du Wouri, departement, Kustregionen, 
 Wouri (vattendrag i Kamerun), Kustregionen, 

Robotskapade Kamerunförgreningar